

Pessoas
Arthur Everett Shipley
Edward Everett Hale
Hugh Everett III
Everett Dirksen
Everett Peck
Horace Everett Hooper
Bill Everett
Daniel Everett
John Everett Millais
Rupert Everett
Tom Everett Scott

Localidades
Everett (Massachusetts)
Everett (Pensilvânia)
Everett (Washington)

Outros
14593 Everett

Desambiguação